Tschoibalsan bezeichnet

 Chorloogiin Tschoibalsan, ehemaliger kommunistischer Führer der Mongolei
 Tschoibalsan (Stadt), Stadt in der Mongolei